Patronyme flamand

Le patronyme flamand Coudijzer, Coudyser, Coudyzer ou néerlandais Koudyzer ou Koudijzer (littéralement fer froid) est un surnom donné à un chaudronnier.
 

Cathy Coudyser (1969-), femme politique belge ;
David Coudyser (1973-), (Coudy), comédien, réalisateur et producteur de télévision français.

Aad Koudijzer (1947-), footballeur et entraîneur néerlandais.